Jacques Penot peut faire référence à :
 Jacques Penot (1959-2017), acteur français
 Jacques Penot, historien français